Каковкин — русская фамилия; имеет женскую форму Каковкина.

Известные носители 
 Каковкин, Александр Яковлевич  (1938—2015) — российский искусствовед, египтолог и коптолог; доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела Востока Эрмитажа.
 Каковкин, Григорий Владимирович (род. 1953) — российский писатель, журналист, фотограф, сценарист и драматург, режиссёр документального кино.
 Каковкин, Иван Григорьевич (1918—1986) — сержант, Герой Советского Союза (1944).

 Каковкина, Галина Александровна (род. 1957) — нижегородский художник, живописец.